O cromossoma 21 é um dos 23 pares de cromossomas do cariótipo humano. Este cromossoma aparece normalmente em duplicado nos humanos. O cromossoma 21 é o menor cromossoma humano.

Alguns genes

Doenças 
 Alzheimer
 Nanismo primordial
 Trissomia 21 (ou Síndrome de Down)

Genética humana